«Mõistus on kadunud» — другий студійний альбом естонського гурту «Smilers». Випущено у 1998 році.

Список композицій 

 "Sinu küljes kinni" - 4:11
 "Mõistus on kadunud" - 3:04
 "Tantsin sinuga taevas" - 3:42
 "Smilers'i planeet" - 3:54
 "Saame õnnelikuks" - 4:04
 "Aega parajaks teen" - 5:07
 "Ära viska mind ära" - 3:12
 "...ja teeb oma nippe (Return of Mr Love)" - 4:17
 "Nagu hunt" - 4:06
 "Kolmteist ja reede" (McNificent/H. Sal-Saller) - 4:07
 "Jäta mind rahule" - 3:03
 "Las jääb nii" - 4:40

Посилання 
 Офіційний сайт 

Музичні альбоми 1998
Альбоми Smilers